L’edizione 2007-08 del Nemzeti Bajnokság I vide la vittoria finale dell'MTK Budapest, che conquista il suo ventitreesimo titolo.

Capocannoniere del torneo fu Gábor Urbán dell'MTK Budapest con 11 reti.

Classifica finale

(*) FC Sopron non riuscì a disputare le ultime partite di campionato. Gli furono tolti gli 11 punti conquistati sul campo, e le partite non disputate finirono 3-0 per gli avversari.
(C) Campione nella stagione precedente
(N) squadra neopromossa
(CU) vince la Coppa di Ungheria

Verdetti
MTK Budapest campione d'Ungheria 2007-08.
MTK Budapest ammesso al 2º turno di qualificazione della UEFA Champions League 2008-2009.
Debreceni VSC e Győri ETO FC ammesse al primo turno preliminare della Coppa UEFA 2008-2009.
Budapest Honvéd FC ammessa al primo turno della Coppa Intertoto 2008.
FC Sopron e FC Tatabánya retrocesse in NBII.

Collegamenti esterni

Calcio nel 2007
Calcio nel 2008
2007-2008